Santa Elizabeta ima više značenja:
 Santa Elizabeta (Agriđento)
 Santa Elizabeta (Sondrio)
 Santa Elizabeta (Torino)